Лусагюх () — название населённых пунктов в Армении:

 Лусагюх — село в Арагацотнской области.
 Лусагюх — село в Армавирской области.